Manipura (chakra), een van de zeven 'hoofd' Chakra's
 Manipura (marma), een marmapunt